Скрябин, Константин: Скрябин, Константин Георгиевич (1948—2019) — учёный в области молекулярной биологии.
 Скрябин, Константин Иванович (1878—1972) — русский и советский биолог, основатель отечественной гельминтологической науки.